Toyota TF106 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing, принимавший участие в сезоне Формулы-1  года.

История 
Модернизированная версия шасси TF106B дебютировала на Гран-при Монако 2006 года и использовалась командой до конца сезона.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1